Plaats in Indonesië
Sinar Mulyo (Pulau Panggung), een plaats in het regentschap Tanggamus van de provincie Lampung, Sumatra
Sinar Mulyo (Simpang), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de provincie Zuid-Sumatra